В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Лі Фан і Домінік Монамі виграли титул, у фіналі перемігши пару Мая Мурич і Павліна Райзлова 6–2, 6–1-

Сіяні пари 

 Сандра Чеккіні /  Сільвія Фаріна (чвертьфінал)
 Флоренсія Лабат /  Вірхінія Руано (1-ше коло)

 Петра Ріттер /  Нелле ван Лоттум (чвертьфінал)
 Сандра Допфер /  Мая Живеч-Шкуль (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open